Häusl steht für:

 Häusl (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Häusl ist der Familienname folgender Personen:

 Charmaine Häusl (* 1996), deutsch-seychellischer Fußballspieler
 Lisa Häusl (* 1987), deutsche Fußballspielerin
 Maria Häusl (* 1964), deutsche römisch-katholische Theologin
 Regina Häusl (* 1973), deutsche Skirennläuferin
 Silvia Häusl-Benz (* 1979), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Stefan Häusl (* 1976), österreichischer Freeride-Sportler

Siehe auch:
 Häusel
 Haus